Das Patrozinium des Heiligen Ulrich von Augsburg tragen folgende Kapellen, Kirchen und Klöster:

Deutschland

A – K 
 Adelberg, Kloster: Ulrichskapelle (St. Maria, Ulrich und Katharina)
 Ahorntal, OT Poppendorf: St. Ulrich (Poppendorf)
 Aichen: St. Ulrich (Aichen)
 Ainring, OT Ulrichshögl: St. Ulrich (Ulrichshögl)
 Alpen: Pfarrkirche St. Ulrich
 Altenried: St.-Ulrich-Kirche
 Ampfing, OT Vogging: Nebenkirche St. Ulrich (Vogging)
 Arnstein, OT Müdesheim: St. Markus und St. Ulrich
 Aspach: St. Ulrich (Aspach)
 Augsburg: St. Ulrich und Afra
 Augsburg: Evangelische Ulrichskirche
 Bad Kissingen, OT Poppenroth: St. Ulrich (Poppenroth)
 Bad Kleinkirchheim: Pfarrkirche Bad Kleinkirchheim
 Bad Krozingen: Glöcklehofkapelle
 Bad Wörishofen: St. Ulrich (Bad Wörishofen), Gartenstadt
 Bastheim, Ortsteil Braidbach: St. Ulrich (Braidbach)
 Bastheim, Ortsteil Rödles: St. Ulrich (Rödles)
 Beilngries, OT Kevenhüll: St. Ulrich (Kevenhüll)
 Bergen, OT Thalmannsfeld: St. Ulrich (Thalmannsfeld)
 Bibertal, OT Ettlishofen: St. Ulrich und Leonhard (Ettlishofen)
 Bisingen, OT Thanheim: St. Ulrich (Thanheim)
 Blankenhain: St. Udalricus (Hochdorf)
 Bodenkirchen, OT Aich: St. Ulrich (Aich)
 Bollschweil: St. Ulrich im Schwarzwald (nach Ulrich von Zell)
 Brackenheim, OT Stockheim: St. Ulrich (Stockheim)
 Braunschweig: St. Ulrici-Brüdernkirche
 Buchdorf: Pfarrkirche St. Ulrich
 Büchel (Thüringen): St. Ulrich
 Büchlberg: kath.Pfarrkirche St. Ulrich
 Chamerau: Wallfahrtskirche St. Ulrich (Chamerau) auf dem Haidstein
 Creglingen, OT Standorf Ulrichskapelle
 Deidesheim: Pfarrkirche St. Ulrich (Deidesheim)
 Deining: Kapelle St. Ulrich bei der Labermühle
 Dinkelsbühl: St. Ulrich (Dinkelsbühl), Kapelle
 Dornstadt: St. Ulrich (Dornstadt)
 Eberstadt: Ulrichskirche (Eberstadt)
 Egling an der Paar: St. Ulrich (Egling an der Paar)
 Ehingen-Berg: St.-Ulrichs-Kapelle
 Ellingen: Schlosskirche Mariä Himmelfahrt und St. Ulrich
 Eresing: St. Ulrich (Eresing)
 Erfurt-Alach: St. Ulrich (Alach)
 Erfurt-Urbich: St. Ulrici (Urbich)
 Feldkirchen: Pfarrkirche St. Ulrich bei Feldkirchen
 Fischbach: Ulrichskapelle (Fischbach bei Dahn)
 Frechen, OT Buschbell: Kirche St. Ulrich
 Freising-Pulling: St. Ulrich (Pulling)
 Freising-Vötting: St. Ulrich (Hohenbachern)
 Gars am Inn: Ulrichskapelle (Gars am Inn)
 Geisenfeld, OT Ainau: St. Ulrich (Ainau)
 Geislingen: St. Ulrich (Geislingen)
 Goslar: Pfalzkapelle St. Ulrich
 Grasbrunn: Kirche St. Ulrich
 Gundelsheim: St. Ulrich (Gundelsheim)
 Habach: St. Ulrich (Habach)
 Halle (Saale): Konzerthalle St.-Ulrich-Kirche
 Haßloch: St. Ulrich
 Heroldsbach, Ortsteil Poppendorf: St. Ulrich
 Hohenfels (Oberpfalz): Pfarrkirche St. Ulrich (Hohenfels)
 Hünfeld: Pfarrkirche St. Ulrich
 Insingen: St. Ulrich und Sebastian (Insingen)
 Kapsweyer (Pfalz): St. Ulrich
 Kempten (Allgäu): St. Ulrich (Kempten)
 Kerpen, Ortsteil Sindorf: St. Ulrich (Sindorf)
 Kindelbrück: Stadtkirche St. Ulrich (Kindelbrück)
 Kirchheim, Ortsteil Heimstetten: St. Ulrich (Heimstetten)
 Kirn: Pfarrkirche St. Ulrich
 Kißlegg: St. Gallus und Ulrich (Kißlegg)
 Königsbrunn (Schwaben): St. Ulrich (Königsbrunn)
 Krumbach (Schwaben): St. Ulrich (Krumbach-Hürben)
 Kumhausen, OT Obergangkofen: St. Ulrich (Obergangkofen)

L – Z 
 Lam: Pfarrkirche St. Ulrich
 Magdeburg: St.-Ulrich-und-Levin
 Mauern, OT Dürnseiboldsdorf: St. Ulrich (Dürnseiboldsdorf)
 Memmingen, OT Amendingen: St. Ulrich (Amendingen)
 Moringen: St. Ulrich (Moringen)
 Mücheln (Geiseltal), OT Schmirma: St. Ulrich (Schmirma)
 Mühlthal: St. Ulrich (Mühlthal)
 München (Laim): St. Ulrich
 München (Unterschleißheim): Alte Kirche St. Ulrich
 Neckargemünd: Ulrichskirche (Neckargemünd)
 Neresheim: Abtei St. Ulrich und Afra (mit Klosterkirche)
 Neudenau: Ulrichskirche (Siglingen)
 Nürnberg: St. Nikolaus und Ulrich (Nürnberg)
 Oberschönegg: St. Ulrich (Dietershofen)
 Obersüßbach, OT Ulrichsried: St. Ulrich (Ulrichsried)
 Östringen: Ulrichskapelle (Östringen)
 Obermehler: St. Ulrich
 Ottobeuren: St. Ulrich (Ollarzried)
 Paderborn: Gaukirche St. Ulrich (Paderborn)
 Pfaffenhausen: St. Ulrich (Pfaffenhausen)
 Pfeffenhausen, OT Ebenhausen: St. Ulrich (Ebenhausen)
 Pflugfelden: Ulrichskirche (Pflugfelden)
 Pleystein, OT Burkhardsrieth: St. Ulrich (Burkhardsrieth)
 Pocking: Pfarrkirche St. Ulrich
 Pöcking: Filialkirche St. Ulrich
 Preußisch Oldendorf: St. Ulricus (Börninghausen)
 Rastede: St.-Ulrichs-Kirche (Rastede)
 Regensburg: Dompfarrkirche St. Ulrich (Regensburg)
 Röttenbach: St. Ulrich (Röttenbach)
 Rottenburg an der Laaber, OT Gisseltshausen: St. Ulrich (Gisseltshausen)
 Salem, OT Beuren, Pfarrkirche St. Ulrich
 Sallach, Stadt Rain, Filialkirche St. Ulrich
 Sangerhausen: Sankt Ulrici (Sangerhausen)
 Sankt Peter-Ording: St. Ulrich (Sankt Peter-Ording)
 Sauerlach, OT Lanzenhaar: St. Ulrich (Lanzenhaar)
 Schelklingen: St. Ulrich (Urspring)
 Schenkenzell: St. Ulrich (Schenkenzell)
 Schlettau: St. Ulrich (Schlettau)
 Schömberg, OT Langenbrand: Ulrichskirche (Langenbrand)
 Schwarzach bei Nabburg: St. Ulrich (Schwarzach bei Nabburg)
 Schweitenkirchen, OT Holzhausen: St. Ulrich (Holzhausen, Schweitenkirchen)
 Schwenningen: St. Ulrich und Johannes Baptist (Schwenningen)
 Seeg: St. Ulrich (Seeg)
 Seegebiet Mansfelder Land, OT Hornburg: St. Ulrich (Hornburg)
 Sehnde, OT Haimar: St. Ulrich (Haimar)
 Starnberg, OT Söcking: Pfarrkirche St. Ulrich (Söcking)
 Starnberg, OT Wangen: St. Ulrich (Wangen bei Starnberg)
 Stetten (Schwaben): St. Ulrich (Erisried)
 Suhl, OT Heinrichs: St. Ulrich (Heinrichs)
 Taufkirchen (Vils), OT Blainthal: St. Ulrich (Blainthal)
 Teisendorf, OT Neukirchen am Teisenberg: Filialkirche St. Ulrich
 Theisseil, Gemarkung Wilchenreuth: St. Ulrich (Wilchenreuth, evangelisch)
 Theisseil, Gemarkung Wilchenreuth: St. Ulrich (Wilchenreuth, katholisch)
 Tiefenbach: St. Ulrich (Tiefenbach)
 Trebur, OT Geinsheim: St. Ulrich
 Treuchtlingen, OT Bubenheim: St. Ulrich zum Heiligen Kreuz (Bubenheim)
 Unstrut-Hainrich, OT Weberstedt: St. Ulrich (Weberstedt)
 Unteregg: St. Ulrich (Warmisried)
 Unterschleißheim: St. Ulrich (Unterschleißheim), Alte und Neue Kirche
 Velden, OT Untervilslern: St. Ulrich (Untervilslern)
 Viersen: St. Ulrich (Viersen-Dülken)
 Vilsbiburg, OT Oberenglberg: St. Ulrich und Margaretha (Oberenglberg)
 Wangen im Allgäu: St. Ulrich
 Wehingen: St. Ulrich
 Weichenberg: St. Ulrich (Weichenberg)
 Weischlitz: St.-Ulrich-Kapelle
 Weidelbach (Dinkelsbühl): St. Ulrich (Weidelbach), Pfarrkirche
 Wellendingen: St. Ulrich (Wellendingen)
 Wertach: St. Ulrich (Wertach)
 Wiggensbach: St. Ulrich (Bachtels)
 Wiggensbach: St. Ulrich (Wagenbühl)
 Wittislingen: St. Ulrich und Martin (Wittislingen)
 Wurmsham: St. Ulrich (Wurmsham)
 Zolling, OT Thann: Wallfahrtskirche St. Ulrich (Thann)

Italien 
 Pfarrkirche Perdonig in der Eppaner Fraktion Perdonig (Südtirol)
 Pfarrkirche St. Ulrich in St. Ulrich in Gröden, Südtirol
 St. Ulrich (Lana), Südtirol
 St. Ulrich (Tarnell) in Tarnell, Fraktion von Laas, Südtirol
 Chiesa S. Udalrico in Lavis, Trentino
 Sant’Ulderico (Ivrea) in Ivrea, Piemont

Österreich 

Burgenland
 Filialkirche Lebenbrunn
 Ulrichskapelle (Heiligenbrunn)

Kärnten
 Pfarrkirche St. Ulrich an der Goding
 Pfarrkirche St. Ulrich am Johannserberg
 Pfarrkirche Sankt Ulrich (Zell)
 Filialkirche Albersdorf, Schiefling am Wörthersee
 Filialkirche Pirk, Krumpendorf am Wörthersee
 Filialkirche St. Ulrich (Villach)
 Ulrichskirche (Gmünd in Kärnten)

Niederösterreich
 Pfarrkirche Allentsteig
 Pfarrkirche Dorfstetten
 Pfarrkirche Ebenfurth
 Pfarrkirche Feistritz am Wechsel
 Pfarrkirche Haitzendorf
 Pfarrkirche Höflein bei Bruck an der Leitha
 Pfarrkirche Karlstetten
 Pfarrkirche Neusiedl an der Zaya, Wallfahrtskirche
 Pfarrkirche Platt
 Pfarrkirche Rohr im Gebirge
 Pfarrkirche Pottenbrunn
 Pfarrkirche Sarasdorf
 Pfarrkirche Stetten
 Pfarrkirche Ulrichskirchen
 Pfarrkirche Wieselburg
 Filialkirche Ottenthal
 Ortskapelle Mechters

Oberösterreich
 Pfarrkirche Dörnbach
 Pfarrkirche Eberstalzell
 Pfarrkirche Haibach ob der Donau
 Pfarrkirche Hofkirchen im Mühlkreis
 Pfarrkirche St. Ulrich bei Steyr
 Pfarrkirche Ulrichsberg
 Katholische Pfarrkirche Vöcklabruck
 Pfarrkirche Weitersfelden
 Pfarrkirche Wendling
 Filialkirche Oberwödling

Salzburg
 Filialkirche Scheffau, Land Salzburg
 Pfarrkirche Unternberg, Land Salzburg

Steiermark
 Filialkirche St. Ulrich am Ulrichsberg, Deutschlandsberg
 St. Ulrich (Graz), Wallfahrtskirche
 Pfarrkirche Krakauebene, Krakau
 Filialkirche St. Ulrich am Hollerberg, Krakau
 Pfarrkirche St. Ulrich in Greith, St. Martin im Sulmtal
 Pfarrkirche Schönberg-Lachtal
 Wallfahrtskirche Hl. Ulrich (Semriach)
 Filialkirche Seiz
 Filialkirche Utschtal-Oberaich

Tirol
 Pfarrkirche Ainet
 Pfarrkirche Kirchberg in Tirol
 Pfarrkirche Obertilliach
 Pfarrkirche Pinswang
 Pfarrkirche St. Ulrich am Pillersee
 Pfarrkirche St. Ulrich (Lavant), Wallfahrtskirche
 Alte Pfarrkirche Stans Hll. Laurentius und Ulrich
 Kapelle zum heiligen Ulrich in Melitz, Virgen
 Pfarrkirche Tarrenz

Vorarlberg
 Alte Pfarrkirche Götzis und Neue Pfarrkirche Götzis
 Pfarrkirche Möggers
 Ulrichskapelle (Möggers)

Wien
 Ulrichskirche (Wien)

Schweiz 
 St. Ulrich und St. Afra (Kreuzlingen)
 Kirche St. Ulrich und Nikolaus und Hospiz in S-chanf, Oberengadin
 St. Ulrich (Winterthur-Rosenberg)
 St. Ulrich (Wittenbach)

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)